Personen
 Eleonore Baur (1885-1981), Duitse nationaalsocialiste
 Frank Baur (1887-1969), Belgische senator
 Gracia Baur (1982), Duitse zangeres
 Hans Baur (1897-1993), piloot van Hitler
 Jordi Baur (1995), Nederlandse voetballer
 Michael Baur (1969), Oostenrijkse voetballer
 Mieke Andela-Baur (1923-2016), Nederlandse politica
 Nicolaas Baur (1767-1820), Fries kunstschilder 

Bedrijven
Baur (carrosseriebouwer), een Duitse carrosseriebouwer
Baur au Lac, hotel in Zwitserland